Gerhard Bokholt ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Bokholt (Lübeck), Ratsherr in Lübeck 
 Gerhard Bokholt (Greifswald), Ratsherr in Greifswald